Cazorla peut désigner :

Patronymes 
 Santiago Cazorla (1984) : footballeur espagnol ;

Toponymes

Cazorla : une commune de la province de Jaén dans la communauté autonome d’Andalousie ;
 Sierra de Cazorla : massif de la province de Jaén.

Cazorla : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de San Gerónimo de Guayabal dans l'État de Guárico ;
 Cazorla : capitale de la paroisse civile de Cazorla de la municipalité de San Gerónimo de Guayabal dans l'État de Guárico.

Zoologie 
 Trabea cazorla : espèce d'arachnide du genre Trabea.

Homonymie de toponyme